Успенський район — район у складі Павлодарської області, Казахстан
 Успенський район — район у складі Краснодарського краю, Росія
 Успенський район — назва Кіровського району Приморського краю в січні — квітні 1935 року

Див. також 
 Успенський сільський округ